Силагайлис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Силагайлис, Артур Янович (род. 1987) — латвийский футболист, защитник.
 Силагайлис, Гунтар Янович (род. 1984) — латвийский футболист, нападающий ДЮСШ Резекне.